Büsch ist ein mundartlicher Begriff für einen Niederwald und wurde somit auch zur Ortsbezeichnung und steht für: 
 der Ortsteil Büsch auf der Lindscheid (Eitorf) 
 der Ortsteil Büsch auf der Mertener Höhe (Eitorf)
 der Ortsteil Büsch in der Ortsgemeinde Asbach im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz 

Büsch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Büsch (* 1963), deutscher römisch-katholischer Theologe und Erziehungswissenschaftler
 Carl Büsch (1826–1917), Goldschmied und Hofjuwelier, unter seinem Namen bestand das Unternehmen bis 1943
 Dirk Büsch (* 1963), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Guillermo Büsch (* 1948), uruguayischer Künstler
 Johann Georg Büsch (1728–1800), deutscher Pädagoge und Publizist
Otto Büsch (1928–1994), deutscher Historiker
 Wolfgang Büsch (1929–2012), deutscher Jurist und Politiker (SPD)

Siehe auch: Busch